Die Scottish Football League First Division wurde 1980/81 zum sechsten Mal als nur noch zweithöchste schottische Liga ausgetragen. Es war zudem die sechste Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen First Division. In der Saison 1980/81 traten 14 Klubs in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann das Team von Hibernian Edinburgh, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier Division-Saison 1981/82 sicherte. Neben den Hibs stieg auch der Zweitplatzierte FC Dundee auf. Absteigen in die Second Division mussten Stirling Albion und die Berwick Rangers. Torschützenkönig mit 22 Treffern wurde Ally McCoist vom FC St. Johnstone.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish First Division 1980/81 bei statto.com
 The Scottish Football League Championship Tables bei spfl.co.uk

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1980/81
1980 81